Der Name USS Kentucky wurde an drei Schiffe der United States Navy vergeben:

 Die erste USS Kentucky (BB-6) war ein Schlachtschiff der Kearsarge-Klasse, das mit der Großen Weißen Flotte gefahren ist
 Die zweite USS Kentucky (BB-66) war ein nicht fertiggestelltes Schlachtschiff der Iowa-Klasse
 Die dritte USS Kentucky (SSBN-737) ist ein U-Boot der Ohio-Klasse

Kentucky